Falba peut désigner :

 Falba (), abbesse de l'abbaye Notre-Dame de Jouarre (1296-1298) ;
 Jean Falba (1766-1848), maréchal-de-camp du Corps royal d'artillerie de la Marine, commandeur de la Légion-d'honneur, chevalier de Saint-Louis ;
 Frédéric Falba (1908-1936), chanteur lyrique ténor français ;
 Bruno Falba (1966), écrivain, dialoguiste et scénariste de bande dessinée français.

Homonymie de patronyme